Йодль:

 Йодль, Альфред (1890—1946) — генерал-полковник (1944);
 Йодль, Фердинанд (1896—1956) — немецкий генерал горнострелковых войск, младший брат Альфреда Йодля;
 Йодль, Фридрих (1849—1914) — немецкий писатель.

Другое 
 Йодль (пение) — особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров